Le qualificazioni alla Coppa d'Asia AFC Under-23 2016 si sono svolte dal 23 al 31 marzo 2015, con l'eccezione del gruppo B, rinviato per motivi di sicurezza e in programma dal 16 al 24 maggio 2015.

Regolamento 
Alle qualificazioni hanno partecipato 43 nazionali, divise in 3 gruppi di 5 squadre e 7 di 4. I gironi di sola andata si sono giocati in una sede unica. Si sono qualificate alla fase finale la prima classificata di ogni girone e le migliori cinque seconde classificate.

Fase a gironi

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Gruppo E

Gruppo F

Gruppo G

Gruppo H

Gruppo I

Gruppo J

Raffronto tra le seconde classificate

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2015
Coppa d'Asia AFC Under-23 2016